Parti social-démocrate est le nom français ou traduit de divers partis politiques à travers le monde (liste non exhaustive) :

Afrique 
 Parti social-démocrate, en Algérie ;
 Parti social-démocrate, en Angola ;
 Parti social-démocrate, au Bénin ;
 Parti social-démocrate, en République centrafricaine ;
 Parti social-démocrate, au Cap-Vert ;
 Parti social-démocrate, au Gabon ;
 Parti social-démocrate malgache, à Madagascar ;
 Parti social-démocrate, au Niger ;
 Parti social-démocrate, au Rwanda.

Asie 
 Parti social-démocrate, au Japon ;
 Parti de l'harmonie social-démocrate, en Malaisie.

Europe 
 Parti social-démocrate d'Albanie ;
 Parti social-démocrate, en Andorre ;
 Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) ;
 Parti social-démocrate d'Autriche (SPÖ) ;
 Parti social-démocrate biélorusse (Assemblée du peuple), en Biélorussie ;
 Parti social-démocrate, en Bosnie-Herzégovine ;
 Parti social-démocrate ouvrier bulgare, en Bulgarie ;
 Parti social-démocrate de Croatie ;
 Social-démocratie, au Danemark (anciennement Parti social-démocrate travailliste danois, puis Parti social-démocrate) ;
 Parti social-démocrate, aux îles Féroé ;
 Parti social-démocrate, en Espagne ;
 Parti social-démocrate, en Estonie ;
 Parti social-démocrate, en France ;
  ;
 Deux partis politiques distincts en Hongrie :
 Parti social-démocrate de Hongrie, parti fondé en 1890, devenu en 1948 Parti hongrois des travailleurs, entré en clandestinité en 1956 et restauré en 1989 ;
 Parti social-démocrate, a les mêmes origines que le précédent, restauré en 1989 et disparu en 2013 ;
 Parti social-démocrate en Islande ;
 Deux anciens partis politiques au Luxembourg :
 Parti social-démocrate, parti fondé en 1903 et disparu en 1940 ;
 Parti social-démocrate, parti fondé en 1970 et disparu en 1984 ;
 Parti social-démocrate lituanien, en Lituanie ;
 Parti social-démocrate, en Moldavie ;
 Parti social-démocrate des ouvriers, aux Pays-Bas ;
 Parti social-démocrate, au Portugal ;
 Parti social-démocrate, en République démocratique allemande ;
 
 Deux partis politiques au Royaume-Uni :
 Parti social-démocrate (SDP), parti fondé en 1981 et fusionné en 1988 au sein des Libéraux-démocrates ;
 Parti social-démocrate (SDP), parti fondé en 1990 ;
 Parti ouvrier social-démocrate de Russie (POSDR), ancien parti politique en Russie dont sont issus les bolcheviks dirigés par Lénine
 Parti social-démocrate, ancien parti politique en Serbie ;
 Parti social-démocrate de Suisse, traduction en français des appellations allemande (Sozialdemokratische Partei der Schweiz, SPS) et romanche (Partida Socialdemocrata de la Svizra) du Parti socialiste suisse (également appelé Partito Socialista Svizzero en italien) ;
 Parti social-démocrate tchèque, en Tchéquie ;
 Parti social-démocrate populaire, en Turquie ;
 Deux partis politiques en Ukraine :
 Parti social-démocrate ukrainien, parti fondé en 1998, renommé en 2012 Ukraine - En avant !  ;
 Parti social-démocrate d'Ukraine, parti fondé en 1990.

Océanie 
 Parti social-démocrate, en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Voir aussi 
 Liste des partis sociaux-démocrates - Social-démocratie 
 Socialisme - Socialisme démocratique - Parti socialiste européen